Соревнования по плаванию на летних Олимпийских играх 2012 проходили с 28 июля по 10 августа в Лондоне. Были разыграны 34 комплекта наград (по 17 у мужчин и женщин), из которых 32 — в бассейне и 2 — на открытой воде.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Спортивные объекты

Квалификация

Ссылки 
 Плавание на официальном сайте Игр  
 Международная федерация водных видов спорта  

Плавание на летних Олимпийских играх 2012